Алекса́ндр И́щенко:
 Ищенко, Александр Алексеевич (род. 1953) — заслуженный тренер Украины.
 Ищенко, Александр Валентинович (род. 1970) — председатель Законодательного собрания Ростовской области.
 Ищенко, Александр Валерьянович (1939—2014) — советский, российский театральный режиссёр; Заслуженный деятель искусств России.
 Ищенко, Александр Иванович (род. 1926) — украинский советский деятель, 1-й секретарь Сумского обкома КПУ. 
 Ищенко, Александр Николаевич (род. 1959) — депутат Госдумы РФ IV, V и VII созывов.